Аравен () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Оси-ле-Шато.

География 
Расположена в 7,5 км по автодорогам к северу от города Оси-ле-Шато и в 54 км по автодорогам к западу от Арраса.
Граничит с коммунами Бюир-о-Буа, Во, Ке-О-Мений и Фийевр.

История 
В 1793 году коммуна входила в состав кантона Оси-ле-Шато района Монрёй департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Оси-ле-Шато (некоторое время назывался Оси-ла-Реюньон) округа Сен-Поль, с 1926 года — округа Аррас.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам
 Памятник павшим

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 9,5 % (в 2010 году — 20,0 %). Из 31 жителя в возрасте от 15 до 64 лет — 61,3 % работающих, 12,9 % учащихся, 6,5 % безработных, 3,2 % пенсионеров и 16,1 % других неактивных.
Из 19 работающих 9 работали в своей коммуне, 10 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 12):

 сельское хозяйство — 41,7 %
 промышленность — 25,0 %
 строительство — 0,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 16,7 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 8,3 %
 государственные и муниципальные службы — 16,7 %

Политика 
Пост мэра с 2014 года занимает Дидье Варле (Didier Varlet). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2014 году они были выбраны в два тура из 12 кандидатов.

Демография 

В 2018 году в коммуне проживал 51 человек (27 мужчин и 23 женщины), 32,4 % из 37 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 28 частных домов, из них 3 пустуют, 7 являются вторыми домами. Из 18 первых домов 16 находится в собственности, 2 арендуются.

Из 18 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 44,4 %, 2 и более автомобиля — также 44,4 %.

Из 32 закончивших обучение 28,1 % окончили коллеж или менее, 28,1 % имели среднее профессиональное образование, 25 % окончили лицей и 18,8 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале